Сухомлин - українське прізвище. Дослідження історії виникнення прізвища Сухомлин відкриває забуті сторінки життя та культури наших предків і може розповісти багато цікавого про давнє минуле.

Прізвище Сухомлин належить до стародавнього типу слов'янських сімейних імен, утворених від особистих прізвиськ.

Традиція давати людині індивідуальне прізвисько на додаток до імені, отриманого при хрещенні, з давніх-давен існувала на Русі і зберігалася аж до XVII століття. Це тим, що з тисяч хрестильних імен, записаних у святцях і місяцесловах, практично використовувалося трохи більше двохсот церковних імен. Зате невичерпним був запас прізвиськ, що дозволяли легко виділити людину серед інших носіїв того ж таки імені. Як джерела могли використовуватися: вказівка ​​на рід занять, на особливості характеру або зовнішності людини, національність або на місцевість, вихідцем з якої була людина.

Досліджуване прізвище походить від особистого іменування далекого предка по чоловічій лінії Сухомлин, утвореного від «сухий (не водяний, а вітряний) млин».

Отже, подібним ім'ям могли наділити власника такого млина або людину, яка працювала на ній.

Слід зазначити, що мірошники за всіх часів були дуже шановними людьми, оскільки їхня справа була пов'язана з виробництвом найнеобхіднішого товару – борошна, основи для хліба. В основному мельники жили на околиці села, де тримали млин. Млин приносив непоганий дохід, найчастіше його власниками були місцеві багатії або заможні селяни. Також мірошник часто був персонажем народних казок та пісень. Зазвичай справа батька переходила до сина, тому прізвисько, дане родоначальнику, швидко приживалося до його нащадків.

У XIV столітті до слов'ян із Західної Європи прийшла традиція створення прізвищ як спеціальних успадкованих родових імен. Спочатку вона утвердилася в Польщі, а також в Україні, що наприкінці XIV століття об'єдналася з Польщею в єдину державу, і лише потім у Росії. На початку XVII століття переважна більшість російських прізвищ утворювалася шляхом додавання до імені або прізвиська батька суфіксів -ів/-ев та -ін, які згодом перетворилися на найбільш типовий показник російських прізвищ (Сухомлін, Сухомлінов, Сухомлинський). Для українських і білоруських земель, а також у західноруських землях було характерно утворення сімейних імен за допомогою зменшувальних суфіксів -енко і -ук/-юк або закріплення прізвиська як прізвища взагалі без оформлення спеціальним фамільним суфіксом. 

Оскільки процес формування прізвищ був досить тривалим, зараз про точне місце та час виникнення прізвища Сухомлин говорити складно. Однак з упевненістю можна стверджувати, що воно належить до найдавніших сімейних імен.
 Сухомлин Дмитро Олександрович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сухомлин Іван Мусійович (1911—1993) — льотчик-випробовувач, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу,
 Сухомлин Кирило Васильович (1886—1938) — державний і партійний діяч УРСР.
 Сухомлин Микола Олексійович (1940) — український державний діяч. Кандидат економічних наук. Академік Інженерної академії України, Академік Академії економічних наук України.
 Сухомлин Олександр Васильович (1900—1975) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Сухомлин Сергій Іванович (1971) — міський голова м. Житомир.

Див. також 
 Сухомлинов

Прізвища